Génova — comuna italiana  da região da Ligúria, província de Génova
 Génova (Guatemala) — cidade da Guatemala, do departamento de Quetzaltenango
 Genova (filme) — filme de 2008, estrelado por Monica Bennati

Desambiguação
Desambiguações de topônimos

it:Génova